Nomad (band), Britse muziekgroep
 Nomad (film), Amerikaanse tv-film uit 2005
 Nomad Sports Club of Manila Nomads genoemd, sportclub uit de Filipijnen 
 Nomad (stripfiguur), personage uit de sciencefictionreeks Storm
 Nomad Train, spoorwegmaatschappij in Normandië

Overige 
 Nomade, reizende bevolkingsgroep
 Nomads (motorclub), voormalige tak van de motorclub Hells Angels
 Connah's Quay Nomads, voetbalclub uit Wales
 Omikron: The Nomad Soul, videospel voor de Sega Dreamcast uit 1999
 Sega Nomad, spelcomputer
 Urban Nomad, persoon voortdurend onderweg op zoek naar nieuwe activiteit